Евдокия Васильевна Дымова () — передовик советского сельского хозяйства, доярка совхоза «Мутницкий» Прилузского района Коми АССР, Герой Социалистического Труда (1976).

Биография 
Родилась 10 марта 1922 года в деревне Талица, ныне Прилузского района Республики Коми в русской крестьянской семье.

С пятнадцати лет работала в полеводстве местного совхоза «Мутницкий». В 1939 году перешла работать на ферму дояркой. Ежегодно добивалась высоких результатов по надою молока. В её группе было 20 коров. После перехода на механизированную дойку её группа увеличилась до 50 голов. Однако, Евдокия Васильевна попросилась оставить её работать на ручной дойке. Так и проработала до выхода на пенсию.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года за получение высоких показателей в сельском хозяйстве и рекордные надои молока Евдокии Васильевне Дымовой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Неоднократно участвовала в выставках достижений народного хозяйства. Общий трудовой стаж составил 39 лет. Была депутатом Прилузского районного и сельского Советов.

Умерла 27 апреля 2009 года.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (23.12.1976)
 два ордена Ленина (06.09.1973, 23.12.1976)
 Орден Трудового Красного Знамени (08.04.1971)
 другие медали.
 Заслуженный работник сельского хозяйства Коми АССР.
 Почётный гражданин Прилузского района Коми АССР.

Примечания

Ссылки 
 

Доярки
Депутаты сельских советов СССР
Депутаты районных советов РСФСР